El Torneig de Kitzbühel 2019, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2019, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 3 d'agost de 2019 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista local Dominic Thiem va guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
ATP Tour 2019